Села:
 Новостав — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Новостав — Волинська область, Луцький район
 Новостав — Рівненська область, Рівненський район
 Новостав — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Новостав — Хмельницька область, Ізяславський район